Název Hradišťský potok má více vodních toků:

 Hradišťský potok (přítok Lomnice) – pravostranný přítok Lomnice v okresech Plzeň-jih a Strakonice
 Hradišťský potok (přítok Ohře) – levostranný přítok Ohře v okrese Chomutov
 Hradišťský potok (přítok Střely) – levostranný přítok Střely v okrese Plzeň-sever
 Hradišťský potok (přítok Zubřiny) – pravostranný přítok Zubřiny v okrese Domažlice